Това е Списък на градовете в Англия, подредени по население.

Данните са от преброяването от 2001 г. В списъка са включени градовете с население над 100 000 жители, живеещи в границите на самия град, без метрополисната част.

Англия